Дзвинячский сельский совет (укр. Дзвиняцька сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Дзвинячский сельский совет — в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Дзвинячский сельский совет — в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Дзвинячский сельский совет — в Залещицком районе Тернопольской области.